Zealandia může být:
 Zélandie, anglicky Zealandia, potopený kontinent v Tichém oceánu
 Zealandia (postava), symbolická postava v novozélandském státním znaku
 Zealandia Bank, podmořská sopka v Marianských ostrovech 
 Zealandia (Saskatchewan), město v kanadské provincii Saskatchewan
 SS Zealandia, australská parní loď